Top secret – termine anglosassone che significa massima segretezza

Film e televisione 
 Zitto e... mosca (Top Secret) – film del 1952 diretto da Mario Zampi
 Top Secret – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1954
 Top Secret – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1961 al 1962
 Stazione 3: top secret (The Satan Bug) – film di fantascienza statunitense di John Sturges del 1965
 Top Secret – film per la televisione statunitense del 1978 diretto da Paul Leaf
 Top Secret (Scarecrow and Mrs. King) – serie televisiva statunitense prodotta dal 1983 al 1987
 Top Secret! – film comico statunitense di Jim Abrahams, David Zucker e Jerry Zucker del 1984
 Top Secret – programma televisivo italiano in onda dal 2002 al 2011 su Rete 4, nel 2012 su TGcom24 e dal 2015 al 2017 su Canale 5

Musica 
 Top Secret – canzone dei The Stranglers
 Top Secret – canzone di Winston Wright
 Top Secret – canzone dei F.T. Island
 Top Secret – album dei Captain Jack
 Top Secret – canzone di Hangry & Angry dall'album Sadistic Dance
 Top Secret – canzone di Namie Amuro dall'album Play
 Top Secret – canzone di Ratt dall'album Detonator
 Top Secret – canzone delle Girls' Generation dall'album The Boys del 2011.
 Top Secret – singolo di Hyoseong del 2014.

Giochi 
 Top Secret – gioco di ruolo pubblicato dalla TSR